500 lire – moneta italiana
500 lire – banconota italiana